Anja Jensen er navnet på flere personer:
 Anja Ginge Jensen – dansk bowlingspiller
 Anja C. Jensen – dansk fagforeningskvinde, formand for HK Danmark